Esistono più comuni francesi con questo nome

Émanville – Eure
Émanville – Senna Marittima